1978 Голяма награда на Нидерландия е 23-то за Голямата награда на Нидерландия и тринадесети кръг от сезон 1978 във Формула 1, провежда се на 27 август 1978 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия